Boor ist der Familienname folgender Personen:

 Albert de Boor (1852–1945), deutscher Archivar
 Boris Boor (* 1950), österreichischer Springreiter

 Carl Friedrich de Boor (1842–1888) deutscher Jurist, MdHB
 Claus Hermann de Boor (1848–1889), deutscher Maler
 Clemens de Boor (1920–2005), deutscher Mediziner, Psychoanalytiker und Leiter des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt am Main
 Ellen de Boor (1891–1976), deutsche Autorin und Übersetzerin
 Friedrich Boor (1844–1919), Hunsrücker Mundartdichter
 Friedrich de Boor (1933–2020), deutscher Theologe
 Hans-Otto de Boor (1886–1956), deutscher Rechtswissenschaftler
 Helmut de Boor (1891–1976), deutscher Germanist
 Julie de Boor (1848–1932), deutsche Porträtmalerin
 Lisa de Boor (1894–1957), deutsche Lyrikerin, Schriftstellerin und Anthroposophin
 Maria Elisabeth de Boor (1746–1810), deutsche Malerin
 Ursula de Boor (1915–2001), Mitglied der Weißen Rose Hamburg
 Werner de Boor (1899–1976), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Wolfgang de Boor (1917–2014), deutscher Psychiater und Kriminologe

Siehe auch:
 Bohr
 Bor (Begriffsklärung)